Tomasz Augustynowicz (1809-1891) – polski i rosyjski lekarz, botanik,
 Tomasz Augustynowicz (ur. 1977) – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.